Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия или кратко Комитет всемирного наследия (, ) — профильный комитет ЮНЕСКО, отвечающий за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года. Комитет обладает исключительным правом на включение и исключение объектов в список Всемирного наследия, а также принимает решения об использовании средств Фонда всемирного наследия и выделяет финансовую помощь по запросам государств — участников Конвенции.

Комитет состоит из 21 члена, избираемых раз в 2 года на Генеральной ассамблее стран, подписавших и ратифицировавших Конвенцию об охране культурного и природного наследия. В соответствие с Конвенцией срок полномочий членов Комитета составляет 6 лет. Однако многие избранные члены Комитета добровольно сокращали для себя этот срок до 4 или 2 лет. Все члены, избранные на 17-й (2009 год) и 18-й (2011 год) Генеральных ассамблеях, приняли решение сократить для себя срок полномочий до 4 лет.

Ежегодно Комитет собирается на очередные сессии, в ходе которых принимает решение по новым кандидатурам на включение в список всемирного наследия, рассматривает отчеты о состоянии объектов, уже включёнными в список и выносит рекомендации странам-участникам по дальнейшей охране объектов. В случае неотложных вопросов по требованию не менее  членов Комитет может собираться на внеочередные сессии. Для координации и планирования работы Комитета ежегодно избирается Президиум, состоящий из 7 членов Комитета (председатель, 5 заместителей председателя, докладчик).

Сессии Комитета всемирного наследия

Состав Комитета 
Первый состав Комитета был выбран на 1-й Генеральной ассамблее государств — сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, прошедшей в 1976 году, и состоял из 14 государств-членов.

Текущий состав Комитета выбран в 2019 и 2021 годах на 22-й и 23-й Генеральных ассамблеях государств — сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Всемирное наследие